Luz Jiménez puede referirse a:
 Luz Jiménez, actriz y directora de teatro chilena.
 Luz Jiménez, modelo y lingüista mexicana.